Madame Curie – film del 1943 diretto da Mervyn LeRoy
 Madame Curie – miniserie televisiva del 1966 diretta da Guglielmo Morandi
 Madame Curie – opera lirica del 2011 composta da Elżbieta Sikora